28 o veintiocho puede referirse a:

 El número natural veintiocho.
 El año 28 d. C.
 El año 28 a. C..